James Boswell – scrittore e biografo scozzese

 Stati Uniti d'America
 Boswell – città della Contea di Benton, Indiana
 Boswell – città della Contea di Choctaw, Oklahoma
 Boswell – borough della Contea di Somerset, Pennsylvania